Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1963 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 2 en 3 februari 1963 op de ijsbaan Nya Ullevi te Göteborg. Er namen 38 schaatsers uit 14 landen aan deel.

Titelverdediger was de Rus Robert Merkoelov, die de Europese titel in 1962 te Oslo had veroverd. De Noor Nils Egil Aaness veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1963
Langebaanschaatsen in 1963
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen